(né en 1964), guitariste et compositeur britannique, membre du groupe EMF ;
Judi Dench (née en 1934), actrice britannique ;
Patricia Dench (née en 1932), tireuse sportive australienne.